Great White peut faire référence à :

 The Great White Hope, titre original de L'Insurgé, film américain réalisé par Martin Ritt (1970) ;
 Great White, groupe de hard rock américain formé à Los Angeles en 1978, par Jack Russell (chanteur) et Mark Kendall (guitare) ;
 Great White, montagnes russes inversées du parc SeaWorld San Antonio, situé à San Antonio aux États-Unis ;
 The Great White Shark, surnom de Greg Norman, golfeur australien qui  remporte sa première grande compétition, l’Open de France, en 1980 ;
 Paul "The Great" Wight surnom Big Show, un catcheur américain. Il travaille actuellement à la World Wrestling Entertainment ;
 Great White Fleet (Grande flotte blanche en français), surnom populaire donné à la flotte de guerre de l'United States Navy qui fit une circumnavigation de 1907 au 1909 sur ordre du président des États-Unis Theodore Roosevelt ;
 , film américain réalisé par Martin Wilson (2021).